Puchar Świata w skokach narciarskich 1994/1995 – 16. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja indywidualna i wyniki konkursów indywidualnych

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Klasyfikacja końcowa Turnieju Czterech Skoczni

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1994/95
1994 w sportach zimowych
1995 w sportach zimowych